Айга:

 Айга — посёлок в Тарногском районе Вологодской области. Входит в состав Илезского сельского поселения.
 Айга — река в России, протекает в Свердловской области, Тюменской области, приток Туры.
 Айга — река в России, протекает в Вологодской области, приток Кокшеньги.